Mühlenberg ist der Name von Ortschaften:
 Mühlenberg (Arnsberg), Ortslage im Stadtteil Herdringen von Arnsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Mühlenberg (Baruth/Mark), Wohnplatz der Stadt Baruth/Mark, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Mühlenberg (Bergisch Gladbach), Ortsteil der Stadt Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Mühlenberg (Ganzlin), Wohnplatz von Ganzlin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Mühlenberg (Hannover), Stadtteil von Hannover im Stadtbezirk Ricklingen, Niedersachsen
 Mühlenberg (Herzberg am Harz), Weiler des Ortsteils Lonau der Stadt Herzberg am Harz, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Mühlenberg (Holzminden), Stadtteil von Holzminden, Landkreis Holzminden, Niedersachsen
 Mühlenberg (Hückeswagen), Ortsteil der Stadt Hückeswagen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Mühlenberg (Nauen), Wohnplatz der Stadt Nauen, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Mühlenberg (Sulzbach-Laufen), Einzelhof im Ortsteil Sulzbach am Kocher der Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Mühlenberg (Wipperfürth), Ortsteil der Stadt Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Mühlenberg, Ortsteil von Hamburg-Blankenese

Mühlenberg ist der Name von Bergen, Erhebungen und Bergspornen (sortiert nach Höhe):
 Mühlenberg (Eifel) (ca. 585,3 m), bei Hohenfels-Essingen in der Eifel, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Mühlenberg (Altenau), (572 m) Harz, Landkreis Goslar,  Niedersachsen
 Mühlenberg (Pfälzerwald) (541,2 m), bei Leimen (Pfalz) im Pfälzerwald, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Mühlenberg (Hoppecke) (452,0 m), bei Hoppecke (Brilon), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Mühlenberg (Kaufunger Wald) (351,8 m), bei Niestetal-Heiligenrode im Kaufunger Wald, Landkreis Kassel, Hessen
 Mühlenberg (Ründeroth) (254,3 m), bei Ründeroth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Mühlenberg (Hennef) (ca. 192 m), zwischen Allner und Happerschoß im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Mühlenberg bei Uehrde (ca. 174 m), bei Uehrde im Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen
 Mühlenberg bei Pegestorf (152,5 m), bei Pegestorf am Rand der Ottensteiner Hochfläche, Landkreis Holzminden, Niedersachsen
 Mühlenberg (Landkreis Schaumburg) (112,3 m), bei Rinteln-Möllenbeck im Landkreis Schaumburg, Niedersachsen
 Mühlenberg (Münster) (97,9 m), im kreisfreien Münster, Nordrhein-Westfalen
 Mühlenberg (Bosau) (87,6 m), bei Bosau-Brackrade, Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein
 Mühlenberg (Niendorf a. d. St.) (80,6 m), bei Niendorf a. d. St., Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Mühlenberg (Ostermunzel) (67,5 m), bei Ostermunzel in der Region Hannover, Niedersachsen
 Mühlenberg (Fresdorf), (62 m), bei Michendorf, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Mühlenberg (Töpchin) (61,2 m) bei Mittenwalde, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Mühlenberg (Kirchmöser) (60,6 m), bei Kirchmöser, Stadt Brandenburg an der Havel, Brandenburg
 Mühlenberg (Rastow) (56,0 m), bei Rastow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Mühlenberg (Stangenhagen), (54,5 m), bei Stangenhagen, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Mühlenberg (Langendorf) (49 m), in Langendorf (Elbe), Landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen
 Mühlenberg (Trebbin) (47,5 m), in Trebbin, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Mühlenberg (Bamme) (47 m), bei Bamme, Gemeinde Nennhausen, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Mühlenberg (Brünzow) (23 m), in Brünzow im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Mühlenberg (Calvörde), bei Calvörde, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Mühlenberg (Rheinbreitbach), im Gebiet der Ortsgemeinde Rheinbreitbach im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz

Mühlenberg ist der Name von Naturschutzgebieten (NSG):
 NSG Mühlenberg bei Pegestorf bei Pegestorf, Landkreis Holzminden, Niedersachsen
 NSG Mühlenberg (Landkreis Schaumburg) bei Rinteln, Landkreis Schaumburg, Niedersachsen
 NSG Mühlenberg (Brilon) auf dem Mühlenberg bei Hoppecke (Brilon), Nordrhein-Westfalen

Mühlenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Mühlenberg (1784–1809), Korporal und Teilnehmer am Aufstand des Major Schill gegen die französische Besatzung
 Ekkehard Mühlenberg (* 1938), deutscher evangelischer Theologe
 Ferdinand Mühlenberg (* 1927), deutscher Fußballspieler
 Franz Mühlenberg (1894–1976), deutscher Politiker (CDU)
 Heinrich Ernst Mühlenberg (1753–1815), amerikanischer Gelehrter
 Heinrich Melchior Mühlenberg (1711–1787), lutherischer Pfarrer in Pennsylvanien; der „Patriarch der lutherischen Kirche in Nordamerika“ (nannte sich in Pennsylvanien Henry Melchior Muhlenberg)
 Herbert Mühlenberg (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Michael Mühlenberg, deutscher Naturschutzbiologe und Professor an der Universität Göttingen

Siehe auch:
 Mühlberg
 Mühlenberge
 Mühlenberger Loch
 Müllenberg
 Müllerberg
 Muhlenberg
 Zeche Mühlenberg